Scărişoara (mađ: Aranyosfő) je općina u županiji Alba u Rumunjskoj. Općinu čine četrnaest sela: Bârleşti, Boteşti, Faţa-Lăzeşti, Floreşti, Lăzeşti, Lespezea, Maţei, Negeşti, Preluca, Runc, Scărişoara, Sfoartea, Ştiuleţi i Trânceşti.

Općine u Rumunjskoj